Areto – personaggio mitologico, figlio di Priamo
Areto – personaggio mitologico, figlio di Nestore
Areto – figura mitologica, talvolta menzionata insieme a Melanippe